Сезон 2005/2006 стал для Лацио 24-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии. Провальный прошлый сезон вынудил руководство пойти на перемены. Первое — новый главный тренер. Им стал Делио Росси. Второе — усиление состава. В каждую линию был приобретен ряд футболистов. Игра команды значительно улучшилась по сравнению с прошлым сезоном. Первенство Италии «орлы» закончили на 6-м месте, тем самым попав в зону еврокубков.

Однако в 2006 году разгорелся скандал Кальчополи, связанный с договорными играми. Лацио принимал в сговоре участие, из-за чего подвергся наказанию: снятие 30 очков, что опустило команду на 16-е место в таблице чемпионата. Таким образом команда, попавшая в зону Кубка УЕФА, не примет в нём участие в следующем сезоне.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

6.600.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

2.000.000

Зима 

0

Общие убытки:6.600.000

Общая прибыль:2.000.000

Разница:4.600.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Кубок Интертото

3-й раунд

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

Лацио
Сезоны ФК «Лацио»